Mika Zibanejad (ur. 18 kwietnia 1993 w Sztokholmie) – szwedzki zawodowy hokeista na lodzie występujący na pozycji środkowego napastnika w New York Rangers z National Hockey League (NHL). Wybrany przez drużynę Ottawa Senators w pierwszej rundzie NHL Entry Draft 2011. Po 5 latach spędzonych w Ottawie, 18 lipca 2016 Zibanejad został oddany do New York Rangers w zamian za Dericka Brassarda. Ojciec Miki jest Irańczykiem, a matka Finką.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
  Złoty medal mistrzostw świata: 2018

 Indywidualne
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2018/Elita:
 Piąte miejsce w klasyfikacji strzelców turnieju: 6 goli
 Siódme miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej turnieju: 11 punktów

Przypisy 

Urodzeni w 1993
Hokeiści Djurgårdens IF
Hokeiści Binghamton Senators
Hokeiści New York Rangers
Hokeiści Ottawa Senators
Szwedzcy hokeiści
Szwedzi pochodzenia fińskiego
Ludzie urodzeni w Sztokholmie